Meissonnier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Antoine Meissonnier (auch: Jean-Antoine Meissonnier oder Antoine Messonnier; 1783–1857), französischer Gitarrist, Komponist und Verleger
 Joseph Meissonnier (1864–1943), französischer Maler
 Juste-Aurèle Meissonnier (1695–1750), Zeichner, Maler, Bildhauer, Goldschmied und Architekt des französischen Rokoko
 Martin Meissonnier, französischer Journalist, Produzent und Komponist

Siehe auch:
 Ernest Meissonier